La Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2021-2022 è la quarantacinquesima edizione della competizione a cui partecipano le migliori 30 squadre degli Emirati Arabi Uniti.

La finale del torneo, prevista in origine per il 27 maggio 2022, è stata rinviata all'inizio della prossima stagione, la 2022-2023. La decisione è stata presa per permettere alla Nazionale degli Emirati Arabi Uniti di preparare al meglio la decisiva sfida contro l'Australia, valida per le Qualificazioni a Qatar 2022

La squadra che si aggiudica il trofeo ha la possibilità di partecipare alla fase a gironi della AFC Champions League 2023.

Fase a gironi
Alla fase a gironi hanno preso parte le 16 squadre della seconda serie emiratina, divise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime classificate di ciascuno dei gironi si sono sfidate poi in una gara secca, le due squadre vincitrici hanno ottenuta la qualificazione alla fase finale della competizione

Gruppo A 

Fonte: GSA

Gruppo B 

Fonte: GSA

Gruppo C 

Fonte: GSA

Gruppo D 

Fonte: GSA

Play-Off

Fase finale

Tabellone

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2021